Hueytamalco kan syfta på:

 Hueytamalco (kommun) – kommun i Mexiko
 Hueytamalco (kommunhuvudort) – ort i kommunen